{{Ficha de noble
|nombre = Eduardo
|título = Duque de AnhaltJefe de la Casa de Ascania
|imagen = Eduard Anhalt.jpg
|epígrafe = 
|reinado = 9 de octubre de 1963 - presente
|predecesor = Príncipe Federico
|sucesor = 
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Ballenstedt, distrito de Harz, Estado Libre de Anhalt (hoy Sajonia-Anhalt), Alemania nazi (hoy Alemania)
|nombre completo = Julio Eduardo Ernesto Augusto Erdmann(Julius Eduard Ernst August Erdmann)
|cónyuges = Corinne Krönlein(m. 1980-div. 2014)
|descendencia = Véase matrimonio y descendencia
|casa real = Casa de Ascania
|padre = Joaquín Ernesto, duque de Anhalt
|madre = Editha Marwitz
|religión = Protestante ( luterano)
}}
Julio Eduardo Ernsto Augusto Erdmann, príncipe de Anhalt (en alemán, Julius Eduard Ernst August von Anhalt; Ballenstedt, Alemania, 3 de diciembre de 1941), usualmente llamado príncipe Eduardo, es el jefe de la casa de Ascania, la familia que gobernó el ducado de Anhalt hasta 1918.

Vida y familia
Eduardo nació en el palacio de Ballenstedt en Ballenstedt, en lo que hoy es el estado alemán de Sajonia-Anhalt, el más joven de los cinco hijos del último duque de Anhalt reinante, Joaquín Ernesto, y de su segunda esposa Editha Marwitz (von Stephani, por adopción), hija natural de Wilhelm Horn e Irmgard Marwitz. Al parecer pagó 10.000 marcos a Bertha von Stephani para mejorar su categoría social por adopción entre adultos.

El 9 de octubre de 1963, el hermano mayor de Eduardo, Federico, murió sin hijos en un accidente de coche, y Eduardo le sucedió como jefe de la casa de Ascania. Usa el título de príncipe de Anhalt, pero otros le llaman duque de Anhalt. La sucesión de Eduardo y su hermano fue disputada por su tío el príncipe Eugenio que también pretendía ser cabeza de la casa después de la muerte del duque Joaquín Ernesto. La muerte sin descendencia masculina en 1980 del príncipe Eugenio dejó al príncipe Eduardo como el único pretendiente a la jefatura de la dinastía.

Eduardo vivió en los Estados Unidos durante varios años, trabajando en una serie de posiciones en ventas al por menor, antes de volver a Alemania en 1967. Ha sido periodista y columnista para numerosas revistas alemanas. También ha sido presentador de un programa de televisión, Adel verpflichtet (Noblesse oblige) para la RTL Television. Posteriormente, Anhalt se convirtió en un frecuente comentarista en la televisión alemana para acontecimientos relacionados con la realeza.

En 1978, Eduardo escribió un libro sobre las tradiciones de su familia, Askanische Sagen über die Entstehung der Deutschen (en español: Leyendas ascanias sobre el origen de los alemanes). Una edición revisada y ampliada del libro con el título Sagenhaftes Askanien: Geschichten und Legenden (en español, Increíble Ascania, historias y leyendas) fue publicado en 2004.

Debido al encarcelamiento de su padre en un campo de concentración desde 1938 hasta 1944, la paternidad de Eduardo ha sido cuestionada en ocasiones. En 1990 su hermana mayor la princesa María Antonieta (llamada Alexandra) le llamó "medio hermano" ante la prensa, y alegó que su padre fue Heinrich Himmler. Eduardo respondió sugiriendo que el asunto era simplemente una disputa entre hermanos, y que ella quería manchar su nombre.

En 1990, Eduardo presentó una demanda para recuperar la propiedad del palacio de la familia, Schloss Ballenstedt, que había sido confiscado por las autoridades comunistas en la Alemania Oriental después de la Segunda guerra mundial. No tuvo éxito, y hay largas disputas administrativas, aunque las relaciones con la administración municipal de Ballenstedt mejoraron posteriormente.

Después de una larga lucha legal con la administración municipal, que había insistido en rechazarlo desde el principio, en mayo de 2000 Eduardo consiguió adquirir por 400.000 marcos alemanes otra propiedad de la familia que había sido requisada. Era el pabellón de caza, pequeño, de estilo neoclásico, Röhrkopf, construido en 1770, que queda dentro del antiguo parque del palacio de Ballenstedt. Ahora se ha convertido en la sede familiar y contiene tres apartamentos vacacionales para alquilar, que se han construido dentro del jardín. El temor a que quedara animosidad contra la familia, incluyendo los asuntos de restitución, impidió a sus hijos volver a vivir en Anhalt, aunque después del divorcio su esposa comprara una casa en Dessau y trabajara para promover la región.

Una dificultad para Eduardo han sido los hijos adoptados de adultos por su tía la princesa María Augusta de Anhalt. Adoptados por lo que se supone que son razones monetarias, y con pretensiones de ser príncipes de Anhalt, se calcula que alcanzan a ser unas 35 personas. Fuera de Alemania, la persona adoptada más famosa es el último marido de Zsa Zsa Gabor. En 2010 Eduardo hizo una declaración pública restableciendo que tales individuos nunca serían oficialmente reconocidos por la familia como miembros de la Casa de Anhalt-Ascania.

Eduardo obtuvo atención internacional en agosto de 2010 cuando pretendía haber tenido conocimiento del compromiso de su primo lejano, el príncipe Guillermo de Gales, con Kate Middleton.  Aunque un portavoz de la familia real británica denegó lo dicho por Eduardo, de hecho el compromiso se anunció pocos meses más tarde.

 Matrimonio y descendencia 
El 21 de julio de 1980, Eduardo se casó en Múnich con Corinne Krönlein (n. 19 de agosto de 1961) en una ceremonia civil. La pareja renovó sus votos en una ceremonia religiosa el 7 de junio de 1986 en S-charl, cerca de Scuol, Suiza, pero se divorciaron en 2014. Eduardo y Corinne tienen tres hijos:
 Julia Katharina Elisabeth (n. 14 de diciembre de 1980, Bad Tölz) casó el 12 de julio de 2008 con Marc Bernath.
 Julius Maxime Laszlo (n. 21 de diciembre de 2010, Múnich)Royal News of 2011, sección I 
 Julia Eilika Nicole (n. 1 de enero de 1985, Múnich) tiene un hijo y una hija con su pareja, Fabian Harte.
 Leopold (n. 14 de abril de 2011, Berlín)
 Julia Philine (n. 1 de septiembre de 2013, Berlín)
 Julia Felicitas Leopoldine Friederike Franziska (n. 14 de mayo de 1993, Múnich).

Sucesión
Eduardo es el último varón de lo que se considera la "Casa de Ascania". Si Eduardo muere sin descendencia masculina, la Casa se consideraría extinta. La línea masculina de Ascania sobrevive, sin embargo, en la Casa de Westarp, descendientes del príncipe Francisco de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym y su esposa morganática Karoline Westarp y los condes von Waldersee que descienden del conde Francisco Juan de Waldersee (1763-1823), hijo ilegítimo de Leopoldo III, duque de Anhalt-Dessau (1740-1817), y su amante Eleonore Hofmeyer (1739-1816).

En 2010 Eduardo modificó las leyes de la Casa de Anhalt-Ascania, aboliendo las leyes sálicas o semisálicas: reconoció a la hija primogénita como su heredera y determinó que el sexo en el futuro sería irrelevante para determinar la línea del linaje.

Títulos, tratamiento y honores
Títulos
 3 de diciembre de 1941 - 18 de febrero de 1947: Su Alteza príncipe Eduardo de Anhalt
 18 de febrero de 1947 - 9 de octubre de 1963: Su Alteza príncipe Eduardo, príncipe heredero de Anhalt
 9 de octubre de 1963 - presente: Su Alteza'' príncipe Julio Eduardo de Anhalt, duque de Anhalt, duque de Sajonia, Jefe de la casa ducal y maestre de la Orden de Alberto el Oso

Honores

Honores de Anhalt
 Casa de Ascania: Gran Cruz con Collar de la Orden ducal de Alberto el Oso.
 Casa de Ascania: Gran Maestre de la Orden de Alberto el Oso.

Honores extranjeros
 
  Familia real de las Dos Sicilias: Caballero Gran Cruz de Justicia y Honor con Collar de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge de las Dos Sicilias

Eduardo ha actuado como presidente delegado de la Société des Amis del Almanaque de Gotha.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos
Página web oficial de la familia ducal de Anhalt

Nobles de Alemania del siglo XXI
Duques de Anhalt del siglo XX (casa de Ascania)
Duques de Sajonia
Grandes cruces con collar de la Orden de Alberto el Oso
Galardonados con la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Grandes maestres de la Orden de Alberto el Oso